Abel Zamora puede referirse a:

 Abel Zamora (1978),  futbolista mexicano.
 Abril Zamora (1981), anteriormente conocida como Abel Zamora, actriz, guionista y directora española transexual.